Argentinië:
San Vicente (Buenos Aires), een plaats in de provincie Buenos Aires
San Vicente (partido), een partido in de provincie Buenos Aires
San Vicente (Santa Fe), een plaats in de provincie Santa Fe

Colombia:
San Vicente (Antioquia), een gemeente in het departement Antioquia
San Vicente del Caguán, een gemeente in het departement Caquetá
San Vicente de Chucurí, een gemeente in het departement Santander

El Salvador:
San Vicente (departement), een departement van El Salvador
San Vicente (El Salvador), een stad in El Salvador
San Vicente (vulkaan)

Filipijnen:
San Vicente (Camarines Norte), een gemeente in de provincie Camarines Norte
San Vicente (Ilocos Sur), een gemeente in de provincie Ilocos Sur
San Vicente (Northern Samar), een gemeente in de provincie Northern Samar
San Vicente (Palawan), een gemeente in de provincie Palawan

Kaapverdië:
San Vicente (Kaapverdië), een plaats op Kaapverdië

Spanje:
San Vicente, een dorp in de gemeente Los Realejos op het eiland Tenerife
San Vicente de Alcántara, een gemeente in de provincie Badajoz
San Vicente del Raspeig, een gemeente in de provincie Alicante
San Vicente de la Barquera, een gemeente in de provincie Cantabrië
Val de San Vicente, een gemeente in de provincie Cantabrië

Overige:
San Vicente (Mexico), een plaats in Mexico
San Vicente de Tagua Tagua, een gemeente in de Chileense provincie Cachapoal
San Vicente (Cuba), een plaats in Cuba
San Vicente (Bolivia), een kanton in Bolivia